Бене́вські () — шляхетські роди. Також — Бенєвські, Бєнєвські, Біневські.

 Беневські гербу Колюмна
 Беневські гербу Корчак
 Беневські гербу Леліва
 Беневські гербу Пелеш
 Беневські гербу Радван